Стрыпа:

 Стрыпа — река в Тернопольской области Украины, левый (подольский) приток Днестра.
 Стрыпа (приток Луги) — река в Волынской области Украины.
 Стрыпа (приток Кормина) — река в Волынской области Украины.
 Стрыпа — село в Ужгородском районе Закарпатской области Украины.